Il Nacional de Clubes 1994 fu il 2º campionato nazionale argentino di rugby a 15.
Fu vinto dal  che si confermò campione e vinse il suo secondo titolo.

Tabellone

Finale 

 1994
Tornei per club di rugby a 15 nel 1994